Con Flecha Roja nos podemos estar refiriendo a:
 Flecha Roja, una serie de historietas, obra del guionista Pedro Quesada y el dibujante Antonio Sánchez Aviá y publicada por la valenciana Editorial Maga;
 Flecha Roja, revista de historietas creada a partir de la anterior; o a
 la flecha roja de Gondor, un objeto ficticio perteneciente al legendarium del escritor británico J. R. R. Tolkien.